Chilwell ist der Name von

 Chilwell (Nottingham), Vorort von Greater Nottingham
 Chilwell Olympia, Sportzentrum in Chilwell bei Nottingham
 Chilwell Bay, Bucht in Saskatchewan, Kanada	
 Ben Chilwell (* 1996), englischer Fußballspieler